

Ludzie 

 Andrzej Bukowski – polski polonista
 Antoni Bukowski – stolnik sanocki
 Bronisław Bukowski – polski inżynier
 Charles Bukowski – amerykański pisarz
 Gejza Bukowski von Stolzenburg – polski geolog-kartograf i paleontolog
 Henryk Bukowski – powstaniec styczniowy
 Ignacy Bukowski – fligieladiutant królewski
 Ignacy Stanisław Bukowski (1904–1984) – pułkownik dyplomowany Wojska Polska, kawaler Virtuti Militari, ofiara represji stalinowskich
 Jacek Bukowski – polski poeta
 Jan Bukowski – polski artysta
 Jan Bukowski – stolnik sanocki
 Janusz Bukowski – polski aktor teatralny
 Jerzy Bukowski – polski samorządowiec
 Jerzy Bukowski – kasztelan sanocki
 Jerzy Bukowski – polski konstruktor
 Józef Bukowski (zm. 1744) – chorąży sanocki
 Jerzy II darłowsko-bukowski – książę na Darłowie i Bukowie
 Jędrzej Bukowski (ur. 1935)– polski romanista
 Kazimierz Bukowski – polski ksiądz katolicki
 Krzysztof Bukowski – polski reżyser dokumentalista
 Ludwik Bukowski – polski generał
 Marcin Bukowski – polski architekt
 Marek Bukowski – polski aktor
 Marek Bukowski – polski pisarz
 Marian Bukowski – polski inżynier-hydrotechnik
 Michał Bukowski – polski aktor
 Paweł Bukowski – polski poeta
 Romuald Bukowski – polski polityk
 Rudolf Bukowski – polski prawnik
 Ryszard Bukowski – polski kompozytor
 Stanisław Bukowski – polski inżynier
 Stanisław Bukowski – polski narciarz
 Stanisław Bukowski – burmistrz Bydgoszczy w okresie 1807–1812
 Stanisław Bukowski – polski dziennikarz i działacz chadecki
 Stefan Bukowski (1878-1929) – polski malarz
 Szczepan Bukowski – polski lekkoatleta
 Tadeusz Bukowski – polski śpiewak operowy, żołnierz
 Tadeusz Bukowski – polski fotograf
 Włodzimierz Bukowski – rosyjski dysydent
 Zbigniew Bukowski – polski prawnik

Miejsca 

 Bukowski Groń – szczyt w Beskidzie Andrychowskim
 Bukowski Las – wieś w Polsce
 Kińczyk Bukowski – szczyt górski w Bieszczadach

Inne 
 Bukowski Hrabia – polski herb szlachecki
 Dekanat bukowski leży w archidiecezji poznańskiej i składa się z 10 parafii
 Bukowski - improwizowany polski samochód pancerny

Przypisy